Jonesboro (Arkansas)
Jonesboro (Geórgia)
Jonesboro (Indiana)
Jonesboro (Luisiana)
Jonesboro (Illinois)

Desambiguações de topônimos